Эрат:

Фамилия 
 Эрат, Ариане (Ehrat) (род. 1961) — швейцарская горнолыжница.
 Эрат, Мартин (Erat) (род. 1981) — чешский хоккеист, нападающий сборной Чехии.
 Эрат, Тогрул (Erat) (род. 1992) — немецко-азербайджанский футболист.

См. также 
 Ират ()